Demi (französisch: demi, demie = „halb“; demi [m.] = „Glas Bier“; „Mittelfeld“, „Mittelfeldspieler“) – in Komposita auch: demi – bezeichnet:
 Champagner mit einer Dosage von 35 bis 50 g/L Restzucker (Demi-Sec rsp. Brut)

Demi ist ein weiblicher Vorname:
 Demetria (femininer Vorname)
 Demi Moore (* 1962; geb.: Demetria Gene Guynes), eine US-amerikanische Schauspielerin
 Demi Lovato (* 1992; eigentlich Demetria Devonne Lovato), eine US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin spanischer, italienischer sowie irischer Vorfahren
 Demetria Washington (* 1979), eine US-amerikanische Leichtathletin

Demi bezeichnet:
 Demi (Album), Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin Demi Lovato
 Halb- bzw. Biestmenschen in Fantasygeschichten

Siehe auch:

 Demie
 Demy
 Demi-pair (Vgl.: Au-pair!)
 Demivierge (Demi-Vierge)
 Halbbrigade (Demi-Brigade/Demibrigade)
 Halbtax (Demi-Tarif/Demitarif)
 Demineralisiertes Wasser (deionisiertes Wasser – Demi-Wasser)
 La Demie
 Demi-Quartier
 Neurey-lès-la-Demie
 Kanton Tassin-la-Demi-Lune
 Demisexualität